Демешкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Демешкино — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Демешкино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Демешкино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Демешкино — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Демешкино — деревня в Мариинско-Посадском районе Чувашии.